Шэнли Касвелл (; ) — американская актриса.

Биография 
Шэнли Касвелл родилась 3 декабря 1991 года в городе Сарасота, штат Флорида, США. Во время учёбы в средней школе начала играть в театре. В 15 лет Шэнли впервые попробовала себя в качестве фотомодели. Изучала культурную антропологию в Калифорнийском университете. В 2007 году она переехала в Лос-Анджелес для развития своей актёрской карьеры.

В 2008 году Шэнли с эпизодической ролью дебютировала в сериале «Зоуи 101». В 2011 году снялась в одной из главных ролей фильма «Наказание». В 2012 году сыграла главную роль в фильме «Белоснежка: Смертельное лето». В 2013 году снялась в фильме «Заклятие».

С 2014 года снимается в сериале «Морская полиция: Новый Орлеан».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы США